Iso-Kalmo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso-Kalmo (ö i Norra Savolax), 
 Iso-Kalmo (ö i Nordöstra Savolax), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar